Граф Игнацы Гиларий Ледоховский (13 января 1789, село Крупа — 29 марта 1870, Климонтув) — польский бригадный генерал.

Биография 
Представитель польского дворянского рода Ледоховских герба «Шалава». Второй сын дворянина королевского Антония Бартоломея Ледоховского (1755—1835) и Юлианны Островской.

В 1794 году после подавления восстания Костюшко Игнацы вместе с родителями переехал с Волыни на Сандомирщину, где семейство поселилось в городе Оссолин. Учился в Терезианской академии в Вене и академии инженерных наук (специализация — артиллерия). С 1808 года в чине поручика служил в пехотном полку австрийской армии. В 1809 году участвовал в Войне пятой коалиции против наполеоновской Франции. В битве при Регенсбурге был взят в плен французами. После обмена пленных служил в 4-м гусарской полку, затем вышел в отставку.

В 1810 году Игнацы Гиларий Ледоховский вступил в армию созданного Наполеоном Бонапартом Варшавского Великого герцогства в чине лейтенанта, служил в конной артиллерии. В сентябре 1811 года в качестве инженера был включен в состав гарнизона Гданьска. Перед кампанией 1812 года вернулся на службу в артиллерию. Во время русской кампании Наполеона капитан Игнацы Ледоховский служил в X корпусе маршала Макдональда. Во время отступления французской армии из России 3 января 1813 года был тяжело ранен в ногу, которая впоследствии была ампутирована. В июне 1813 года во время обороны Гданьска был награждён Крестом Почетного легиона. В Кенигсберге был взят русскими в плен.

После освобождения из русского плена, несмотря на инвалидность, Игнацы Ледоховский в 1815 году был принят в состав армии Царства Польского. В 1819 году получил во владение от своего отца оссолинские имения. В 1827 году полковник Игнацы Гиларий Ледоховский был назначен командующим варшавского королевского арсенала.

В 1830 году Игнацы Гиларий Ледоховский принял участие в Ноябрьском восстании в Царстве Польском против русского владычества. В ноябре приказал открыть для восставших горожан королевский арсенал в Варшаве, затем был назначен бригадным генералом и командующим гарнизона в крепости Модлин. Дважды (в марте и сентябре) отклонил ультиматумы русского командования о сдачи крепости. 9 октября 1831 года после пересечения прусской границы крупными отрядами повстанцев Игнацы Ледоховский сдал крепость Модлин русской армии.

После подавления восстания бригадный генерал Игнацы Гиларий Ледоховский остался в Царстве Польском и проживал в Оссолине. Отказался от пенсии, которая была ему положена как полковнику армии Царства Польского. В 1833 году после смерти своей жены продал оссолинские имения и поселился в Варшаве. В 1836 году присутствовал на коронации австрийского императора Фердинанда I на королевский престол Чехии. С 1839 года вместе с детьми в течение нескольких лет проживал в Мюнхене, затем в Санкт-Петербурге. В 1845 году российское правительство утвердило за ним графский титул. В 1855 году поселился в монастыре доминиканцев в Климонтуве, где позднее скончался и был похоронен.

Семья 
12 июня 1821 года женился на Людвике Горской (18.05.1797-16.06.1833), от брака с которой имел четверо детей:

 Юзеф Ян Ледоховский (1822—1894)
 Антоний Август Ледоховский (1823—1885)
 Анна Ледоховская (1824—1839)
 Людвика Аполония Изабелла (1828—1860)

Источники 
 Klimontów miasto prywatne rodu Ossolińskich, Eugeniusz Niebelski, Klimontów 1993.
 Polski Słownik Biograficzny', Władysław Serczyk, t. 16, Wrocław — Warszawa — Kraków 1971

Игнацы Гиларий
Польские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Польские масоны
Польские повстанцы 1830 года